Дискография Джессики Чон – американской певицы. Её дискография включает в себя четыре мини-альбома и шесть синглов.

Дебютный мини-альбом With Love, J дебютировал с вершины Gaon Albums Chart, а сингл «Fly», записанный при участии американского рэпера Fabolous, дебютировал в топ-10 Gaon Singles Chart. Второй мини-альбом Wonderland также смог достичь 1 места.

Мини-альбомы

Синглы

Видеоклипы

Примечания 

Чон Джессика